U 302 oder U-302 bzw. U302 steht für:

 U 302 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, Indienststellung 16. Juni 1942.
 U 302, ein Traktormodell von Brasov aus Rumänien.
 U 302, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U302